Dans la mythologie grecque, Phylas (en grec ancien  / ) peut désigner plusieurs personnages :
 Phylas, père de Polymèle (mère d'Eudore) ;
 Phylas, roi des Dryopes, père de Midée (mère d'Antiochos)  ;
 Phylas, roi d'Ephyre, père d'Astyoché (mère de Tlépolème fils d'Héraclès).

Notes et références